Красненское сельское поселение — несколько одноимённых сельских поселений в России:

Белгородская область 
 Красненское сельское поселение — в составе Алексеевского района
 Красненское сельское поселение — в составе Красненского района

Воронежская область
 Красненское сельское поселение — в составе Панинского района

Орловская область
 Красненское сельское поселение — в составе Залегощенского района

Ростовская область
 Красненское сельское поселение — в составе Багаевского района